Meschlauk ist der Familienname von 

 Iwan Iwanowitsch Meschlauk (1891–1938), sowjetischer Politiker, Generalsekretär der turkmenischen SSR
 Waleri Iwanowitsch Meschlauk (1893–1938), sowjetischer Politiker, Vorsitzender von Gosplan